Prințesa Maria Immaculata de Bourbon-Două Sicilii se poate referi la:

 Prințesa Maria Immaculata de Bourbon-Două Sicilii (1844–1899), fiica lui Ferdinand al II-lea al celor Două Sicilii și a Mariei Theresa de Austria
Maria Luisa Immaculata de Bourbon-Două Sicilii (1855-1874), fiica regelui Ferdinand al II-lea al Celor Două Sicilii și a celei de-a doua soții, Maria Tereza de Austria
 Prințesa Maria Immaculata de Bourbon-Două Sicilii (1874–1947), fiica Prințului Alfonso, Conte de Caserta și Prințesă Antonietta de Bourbon-Două Sicilii